Tønsberg steht für:
 Tønsberg, Stadt und Kommune in Norwegen
 Tønsberg, Autotransporter der Mark-V-Klasse

Tønsberg ist der Familienname folgender Personen:
 Christian Tønsberg (1813–1897), norwegischer Verleger
 Reidar Tønsberg (1893–1956), norwegischer Turner

Sonstiges:
 Tønsberg Cove, Bucht von Coronation Island, Südliche Orkneyinseln, Antarktis
 Tønsberg Point, Landspitze Südgeorgiens, Südatlantik

Siehe auch:
 Tönsberg